Alberto Laviosa – ingegnere e dirigente d'azienda italiano
 Clelia Laviosa – archeologa ed etruscologa italiana
 Enrico Laviosa – calciatore e militare italiano